TM-62B – sowiecka mina przeciwpancerna z kadłubem z impregnowanej tektury
 TM-62D – sowiecka mina przeciwpancerna z kadłubem drewnianym
 TM-62M – sowiecka mina przeciwpancerna z kadłubem metalowym
 TM-62P – sowiecka mina przeciwpancerna z kadłubem z tworzywa sztucznego